9-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу прошёл в 1999-2000 годах с участием 12 клубов. Чемпионом впервые стал ФК «Шамкир».

Итоговая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт АФФА — Ассоциации Футбольных Федераций Азербайджана
 Официальный сайт ПФЛ — Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана
 Чемпионат Азербайджана на сайте www.rsssf.com
 На сайте WildStat

Азербайджан
Азербайджан
Чемпионат Азербайджана по футболу
1999 год в Азербайджане
Спорт в Азербайджане в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000